Grass Court Championships Berlin 2023 er en tennisturnering for kvinder, der bliver spillet udendørs på græsbaner i Lawn Tennis Tournier Club "Rot-Weiß" e.V. Berlin i Berlin, Tyskland i perioden . - . juni 2023. Det er den tredje udgave af Grass Court Championships Berlin, og turneringen er del af WTA Tour 2023 i kategorien WTA 500. På grund af et sponsorat afvikles turneringen under navnet bett1open.

Præmier 

Den samlede præmiesum andrager € , hvilket er en stigning på ? % i forhold til den foregående turnering i 2022.

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 32 spillere, der var fordelt på:
 ___ spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. . maj 2022 (fire uger før turneringens start).
 tre spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 seks spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 ___ lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen.  af de 32 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 15 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 et par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 bett1open  
 WTA - Berlin 2023

Noter 

2023
WTA Tour 2023